Pfalzburger Straße steht für:

 Pfalzburger Straße (Bremen)
 Pfalzburger Straße (Berlin)